

Lehtonen est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
Aatos Lehtonen (1914-2005), joueur multisports finlandais
 (1891-1951), archevêque finlandais
 (né en 1954), joueur finlandais de hockey sur glace
 (né en 1993), joueur finlandais de hockey sur glace
Eero Lehtonen (1898-1959), athlète finlandais de pentathlon
 (1939-1984), gymnaste olympique finlandais
Erkki Lehtonen (né en 1957), joueur finlandais de hockey sur glace
 (né en 1991), nageuse de compétition finlandaise
 (1859-1920), homme politique finlandais
 (né en 1980), joueur finlandais de football
 (1968-2008), sauteur à la perche finlandais
Joel Lehtonen (1881-1934), écrivain et traducteur finlandais
 (né en 1992), joueur finlandais de football
Jukka Lehtonen (né en 1982), joueur finlandais de volley-ball
Jyri Lehtonen (né en 1973), joueur et entraîneur finlandais de basket-ball
Kaisa Lehtonen (née en 1981), triathlète finlandaise
Kari Lehtonen (né en 1983), joueur finlandais de hockey sur glace
Kyösti Lehtonen (1931-1987), lutteur gréco-romain finlandais
Lari Lehtonen (né en 1987), fondeur finlandais
 (née en 1968), culturiste finlandaise
 ;
Mirja Lehtonen (1942-2009), fondeuse finlandaise
Oskari Lehtonen (1889-1964), homme politique finlandais
Pertti Lehtonen (né en 1956), joueur finlandais de hockey sur glace
Riikka Lehtonen (née en 1979), joueur finlandaise de volley-ball
 (1921-2010), évêque luthérien finlandais
 (1975-1995), danseur de tango finlandais
Venla Lehtonen, biathlète finlandaise

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois